Take it or leave it (zegswijze)
Take It or Leave It (1944), een film uit 1944 van Benjamin Stoloff
Take It or Leave It (1981), een documentairefilm uit 1981 over Madness
Take It or Leave It (Madness), een lied van Madness
Take It or Leave It (The Rolling Stones), een lied van The Rolling Stones, gecoverd door The Searchers
Take It or Leave It (The Strokes), een lied van The Strokes
Take It or Leave It (album), een album van Bart Willoughby
Take It or Leave It (radioprogramma), Amerikaanse radiokwis uit de jaren 40 (voorloper van The $64 Question)
Take It or Leave It (televisieprogramma), een Brits spelprogramma